Eurovision 1977 a fost a douăzeci și doua ediție a concursului muzical Eurovision. 

Eurovision